Okręty US Navy o nazwie USS  "Stribling":
Pierwszy "Stribling" (DD-96) był niszczycielem typu Wickes, który służył w latach 1918 -1922 i w 1920 zmieniono jego oznaczenie na DM-1.
Drugi "Stribling" (DD-867) był niszczycielem typu Gearing, który służył w latach 1945 - 1976.
Stribling